Хлори́д та́ллия(III)-трика́лия — неорганическое соединение,
двойная соль калия, таллия и соляной кислоты с формулой KTlCl,
кристаллы,
образует кристаллогидраты.

Физические свойства 
Хлорид таллия(III)-трикалия образует кристаллогидрат состава KTlCl·2HO, .

Литература 
 

хлориды
Галогениды таллия
Галогениды калия
Двойные соли